Gastspiel é o primeiro álbum ao vivo da banda alemã Unheilig, gravado entre fevereiro e março de 2004 durante a Clubtour que o Unheilig participou juntamente com a banda Terminal Choice para promover o então recém lançado álbum Zelluloid. O DVD da mesma performance, Kopfkino, foi lançado mais tarde, em maio de 2005.

Lista de Faixas (CD 1)

CD 2

DVD 

O DVD Kopfkino foi lançado em maio de 2005, e relançado em 2011. O DVD trás além da performance ao vivo os videoclipes lançados até então.

Lista de Faixas

Posição nas paradas

Créditos 
 Der Graf - Vocais/Produção
 Christoph "Licky" Termühlen - Guitarra
 Henning Verlage - Teclados/Programação/Produção

Álbuns ao vivo de 2005
Álbuns de vídeo de 2005
Álbuns ao vivo de Unheilig
Álbuns de vídeo de Unheilig